Sons of Liberty, een geheime organisatie in Brits-Amerika
 Sons of Liberty (miniserie), een Amerikaanse miniserie uit 2015
 Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty, een Japans computerspel uit 2001
 Sons of Liberty (film), een film uit 1939
 Sons of Liberty (band), een soloproject van Jon Schaffer van Iced Earth